Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat 17 w piłce nożnej 1995 odbyły się w Peru w maju. Mecze w ramach turnieju odbywały się w miastach: Lima, Trujillo. Mogli w nim wziąć udział piłkarze urodzeni po 1 stycznia 1978. Trzy najlepsze drużyny turnieju, wywalczyły awans do Mistrzostw Świata U-17, które odbyły się w Egipcie w 1995 roku.

Drużyny

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Runda finałowa

Awans do Mistrzostw Świata U-17 w piłce nożnej 1995 
  Brazylia
  Argentyna

Klasyfikacja strzelców

Linki zewnętrzne 
 Wyniki RSSSF.com

Mistrzostwa Ameryki Południowej U-17 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej